Ángel Pérez es el nombre de varias personas:

 Deportistas
 Ángel Pérez García (1957), futbolista español.
 Ángel Luis Pérez (1981), futbolista español.
 Ángel Pérez (1971), piragüista cubano.
 Ángel Pérez (1982), voleibolista portorriqueño.
 Ángel Pérez Madrid (1989), futbolista peruano.
 Políticos
 Ángel Pérez Martínez (1954-), político español - portavoz de IU en Madrid.
 Ángel Pérez Otero (1970-), político portorriqueño.